Постојала су два италијанска бојна брода са именом Рома (Рим):
Рома (из 1907)
Рома (из 1940)

it:Roma (disambigua)#Navi e aeronavi